Antoni Maria Emilian Hoborski – (1879-1940) matematyk polski, pierwszy rektor AGH
 Antoni Hoborski (taternik) – taternik, zdobył Kościelec w 1845